Le terme voie de circulation peut désigner :
 le taxiway sur un aérodrome ;
 la bande de chaussée routière affectée à une file de véhicules.

Homonymie de transport